Евгения Сергеевна Мудрая (ранее Аугустинас и Романюта) (22 января 1988 года, Тула) — российская профессиональная трековая и шоссейная велогонщица. Чемпион Европы 2009 в омниум, Чемпион Европы 2011 года в гонке по очкам,  Чемпион Европы в 2014 в скретч.  Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года и 2014 в скрэтче. Призёр юниорских чемпионатов мира и Европы. Победитель и призёр этапов Кубка мира.

Достижения на треке 

2005
  Чемпионат мира (U-23) — скрэтч
  Чемпионат Европы (U-23) — скрэтч

2006
  Чемпионат мира (U-23) — скрэтч
  Чемпионат мира (U-23) — гонка по очкам
  Чемпионат Европы (U-23) — гонка по очкам
  Чемпионат Европы (U-23) — скрэтч

2007
  Кубок мира — командная гонка преследования (с Ольгой Слюсаревой и Анастасией Чулковой)

2008
  Кубок мира — гонка по очкам
  Чемпионат Европы (U-23) — скрэтч

2009
  Кубок мира — скрэтч

2010
  Чемпионат Европы (U23) — скрэтч

2011
  Кубок мира — омниум
  Чемпионат Европы — гонка по очкам
  Чемпионат России — омниум, командная гонка преследования

2012
  Чемпионат Европы — гонка по очкам

2013
  Чемпионат мира — скрэтч
  Чемпионат Европы — командная гонка преследования
  Чемпионат России — омниум

2014
  Чемпионат мира — скрэтч
  Чемпионат Европы — скрэтч
  Чемпионат Европы — командная гонка преследования

2015
  Чемпионат Европы — командная гонка преследования

2016
  Кубок мира — скрэтч

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте велокоманды Русвело

Персоналии по алфавиту
Велогонщики России
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года